Das Herreneinzel (Rollstuhl) der US Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Stéphane Houdet.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2018